Извор може да се отнася за:

 Извор, място, от което извира река

 Населени места
 В България
 Извор, област Бургас;
 Извор, област Видин;
 Извор, област Перник;
 Извор, област Пловдив;
 Извор, Софийска област;
 Извор е и името, което село Кабиле носи от 1890 до 1950.

 В Гърция (Егейска Македония)
 Извор, днес Пиги, дем Пеония;
 Извор, на гръцки Анавра, бивше село в дем Мъглен;
 Извор, днес Левкопетра, дем Бер;
 Извор, днес Левковриси, дем Кожани;
 Извор, днес Стратоники, дем Аристотел.

 В Република Северна Македония (Вардарска Македония)
 Извор, община Кичево;
 Извор, община Липково;
 Извор, община Чашка.

 В Румъния
 Извор, Окръг Караш-Северин;
 Извор, Окръг Долж.

 В Сърбия
 Извор, община Бабушница;
 Извор, община Босилеград;
 Извор, община Ново бърдо;
 Извор, община Парачин;
 Извор, град Пирот;
 Извор, община Свърлиг.

 Други

 Извор – вестник на българите в Крим, Украйна

Вижте също 
 Източник